Haftgel bezeichnet:

 ein Haftmittel zur Verwendung bei Zahnprothesen
 Haftkel (auch Haftgel), eine Stadt im Iran